Lengyelországi hadjárat, II. Rákóczi György 1657-es lengyelországi hadjárata
Lengyelországi hadjárat, Lengyelország elleni hadjárat 1939-ben, Lengyelország német és szovjet megszállása a második világháborúban, 1939 szeptemberében
Szlovák részvétel a lengyelországi hadjáratban, Szlovákia katonai részvétele
Kelet-Lengyelország szovjet megszállása, a Szovjetunió 1939. szeptember 17-én kezdődő katonai akciója